Chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine – Burgusio, frazione di Malles Venosta
 Chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine – Montesanto, frazione di Voghiera